Hanks steht für:

 Hanks (North Dakota), Ort im Williams County (North Dakota), Vereinigten Staaten
 The Hanks, US-amerikanische Band

Hanks ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Hanks Aucamp (* 1943), US-amerikanische Tennisspielerin
 Chet Hanks (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Colin Hanks (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Fletcher Hanks (1887–1976), US-amerikanischer Comiczeichner
 James M. Hanks (1833–1909), US-amerikanischer Politiker
 Jim Hanks (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 John Hanks (* 1943), britischer Zoologe
 Kerri Hanks (* 1985), US-amerikanische Fußballspielerin
 Larry Hanks (* 1953), amerikanischer Entomologe und Hochschullehrer
 Merton Hanks (* 1968), US-amerikanischer Footballspieler
 Nancy Hanks (1927–1983), erste weibliche Vorsitzende der National Endowment for the Arts 
 Sam Hanks (1914–1994), US-amerikanischer Rennfahrer
 Tom Hanks (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Truman Hanks (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler und Kameramann

Siehe auch:

 Nancy Hanks Center in Washington, D.C., siehe Old Post Office Pavilion